A seguir está a tabela e gráficos que mostram os índices de popularidade do governo Michel Temer. A tabela e o gráfico mostram o resultado de pesquisas de opinião feitas ao longo dos meses sobre como a população avalia o governo e como o governo se comparava ao governo anterior, o governo Dilma Rousseff.

Tabela

Gráficos 
Avaliação do governo

Avaliação do governo em relação ao governo Dilma

Ver tambem 

 Popularidade dos presidentes do Brasil
 Governo Michel Temer

Governo Michel Temer
Crise política no Brasil a partir de 2014